Endsee ist ein geographischer Name:

Orte:
 Endsee (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Endsee (Steinsfeld), Ortsteil der Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Endsee (Gewässer), abflussloser See mit Zufluss